Е́нтоні А́ндерсон (;  15 серпня 1970, Лос-Анджелес) — американський актор.

Життєпис 
Ентоні Олександр Андерсон народився 15 серпня 1970 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Приватне життя 
З 1995 року одружений з Альвіною Стюарт, у них двоє дітей.

Фільмографія

Визнання і нагороди

Цікаві факти 
 Ентоні — учасник Матчу всіх зірок НБА 2010 року.

Примітки

Посилання 
 

Афроамериканські актори
Телеактори США
Американські кіноактори
Голлівудська алея слави